Pinehurst Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pinehurst Historic District (Alabama), ID-Nr. 86001229
 Pinehurst Historic District (North Carolina), ID-Nr. 73001361